Кумба:
 Кумба — один из адамава-убангийских языков.
 Кумба — народ, населяющий восточные районы Нигерии.
 Кумба — город в Юго-Западном регионе Камеруна, административный центр департамента Меме.
 Кумба — мавританский перец.
 Кумба́ — село в Белорецком районе Башкортостана, относится к Инзерскому сельсовету.
  — род рыб семейства Macrouridae.
 «Кумба» — американо-южноафриканский мультфильм 2013 года.

Персоналии:
 Кумба, Клод (род. 1947) — французский футболист.
 Кумба, Юмилейди (род. 1975) — кубинская легкоатлетка.

Топоним:
 Кумба — горный хребет, расположенный на Северном Урале Свердловской области.
 Ку́мба — гора на Северном Урале, вблизи города Североуральска.